Chiara Spinucci – nobildonna italiana
Domenico Spinucci – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Francesco Spinucci – militare italiano